Tarquini (família), família romana del període republicà, que va donar el cinquè i setè rei de Roma
 Tarquini Prisc, rei de Roma
 Tarquini el Superb, darrer rei de Roma